Михаленко — фамилия:
 Михаленко, Александр Михайлович (род. 2001) — белорусский футболист.
 Михаленко, Иван Егорьевич (род. 1928) — юный красноармеец в годы Великой Отечественной войны, награждён двумя медалями «За отвагу».
 Михаленко, Константин Фомич (род. 1920) — советский лётчик, герой Советского Союза.
 Михаленко, Наталья Владимировна — российский литературовед.
 Михаленко, Пётр Николаевич (1856—?) — член I Государственной думы от Подольской губернии, крестьянин.